Attrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Attrup (Koed Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Koed Sogn, Syddjurs Kommune
 Attrup (Rosmus Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Rosmus Sogn, Syddjurs Kommune
 Attrup (Torslev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Torslev Sogn, Jammerbugt Kommune
 Attrup (Hammer Sogn) – en landbrugsejendom i Hammer Sogn, Aalborg Kommune